Musée national du Bardo est le nom de deux musées :
 le Musée national du Bardo (Algérie), à Alger ;
 le Musée national du Bardo (Tunisie), au Bardo près de Tunis.